Vargön (plaats); plaats in Zweden
Vargön (eiland); eiland in Zweden
Vargön Natuurreservaat; natuurreservaat bij het eiland